Фёдор Иванович Шмит, (урожд. Федор Карл Эрнест Шмидт, нем. Schmidt) (3 мая 1877, Санкт-Петербург — 10 ноября по др. источникам — 3 декабря 1937, Ташкент) — российский и советский византолог, археолог, музеевед, искусствовед, теоретик искусства. Действительный член АН Украинской ССР (с 1921).

Биография 
Получил образование в немецкой классической гимназии им. Св. Екатерины в Петербурге (1886—1894).

В 1895 поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета.

Работал в Русском археологическом институте в Константинополе (ученый секретарь 1908—1912). Окончил Петербургский университет (1912). С 1912 профессор Харьковского университета, заведующий музейной секции Всеукраинского комитета охраны памятников старины Наркомпроса УССР (1919 — 1920), в 1921 — 1924 в Киеве, председатель Археологической комиссии и других учреждений ВУАН. С конца 1924 года профессор Ленинградского государственного университета и директор Государственного института истории искусств.

Шмит — выдающийся исследователь архитектуры и живописи Византии, балканских стран, стран Ближнего Востока и в частности Киевской Руси. Ф. И. Шмит — создатель оригинальной «теории прогрессивного циклического развития искусства».

Труды по теории и истории искусства: «Искусство, его психология, его стилистика, его эволюция» (Харьков, 1919), «Искусство старой Руси-Украины» (Харьков, 1919), «Исторические, этнографические, художественные музей. Очерк истории и теории музейного дела». (Харьков, 1919), «Психология рисования» (Киев, 1921), «Памятники древнерусского искусства» (1922), «Искусство как предмет обучения» (Киев, 1923) и другие.

В статье «Заметки о поздневизантийских храмовых росписях» (Византийский временник, № 22. 1916, стр. 101—102) Ф. И. Шмит писал, что историкам необходимо «восстановить, насколько теперь ещё возможно, вычеркнутые киевскими грекофилами главы русской истории».

26 ноября 1933 г. он был арестован в Ленинграде по «делу РНП» (ст. УК58–10, 11). Ф. Шмит обвинялся в осуществлении руководства «украинским филиалом организации», готовившим вооруженное восстание с целью отторжения Украины и присоединения ее к Германии. Он был осужден на пять лет ИТЛ с заменой высылкой в Казахстан (Акмолинск) на тот же срок. В Акмолинске Ф. Шмит был лишен возможности работать, числился статистиком Стройконтроля, некоторое время преподавал историю и географию в средней школе. В 1935 г. Ф.И. Шмита перевели в Ташкент, где он был принят в Государственный музей искусств УзбССР на должность научного консультанта по вопросам русского и европейского искусства, занимался изучением художественной культуры Средней Азии.

Шмит в это время производит впечатление человека глубоко подавленного, морально сломленного. Два последних года Ф. Шмита поддерживала любая возможность работы по специальности. В Ташкенте Шмит писал научные статьи, участвовал в организации и проведении художественных выставок, добился разрешения на поездку в Самарканд, где исследовал архитектурный ансамбль Регистан, купол мавзолея Гур-Эмир. Он с азартом взялся за составление каталога художественного музея в Ташкенте, который так и не был опубликован. 1 февраля 1937 г. Ф. Шмит уволен с последнего места работы. В августе 1937 г. по доносу в НКВД о «контрреволюционном» характере прочитанных им лекций вновь арестован и приговорен к расстрелу. 

Расстрелян в Ташкенте 10 ноября 1937 года (по сведениям МВД РФ) или 3 декабря 1937 года (по сведениям КГБ УзбССР), но родственникам позднее был выдана бумага, согласно которой Ф. И. Шмит умер в лагере в 1941 г. «от старческой дряхлости». 

Реабилитирован по обоим делам в 1956 году. Однако лишь в 1992 году киевским искусствоведом В. А. Афанасьевым был выявлен и обнародован истинный год смерти учёного (на основании документов из архивов ОГПУ—НКВД).

Примечания

Литература 
 
 Ковпаненко Н. К истории изучения памятников монументального искусства // Историко-культурное наследие Украины: проблемы исследования и сохранения. — К.: Институт истории Украины НАН Украины, 1998. — С. 326—327, 328, 329, 330—331, 332.
 Ковпаненко Н. Шмит (Шмидт) Федор Иванович // Выдающиеся деятели науки и культуры Киева в историко-краеведческом движении Украины: Биографический справочник. — К.: Институт истории Украины, 2005. — Ч. 2. — С. 300—307.
 Ковпаненко Н. Шмит (Шмидт) Федор Иванович // Энциклопедия истории Украины. — К.: Научная мысль, 2013. — Т. 10. — С.649 — 650.
 
 Прокофьев В. Н. Художественная критика — история искусства — теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения // Прокофьев В. Н. Об искусстве и искусствознании. — М.: Советский художник, 1985. — С.284—287.
 
 
 
 ''Филиппенко Р. И. Ф. И. Шмит — заведующий Музеем изящных искусств и древностей Харьковского университета // Вопросы музеологии. — 2016, № 1 (13) — С. 69-77.
Филиппенко Р. И. Ф. И. Шмит: первые годы работы в Харькове // Современное общество и власть. – 2018, № 3 (17). – С.11–18.
Филиппенко Р. И. Ф. И. Шмит - председатель Вольного факультета искусств // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2019. – Т. 161, кн. 2–3. – С. 199–207.
 

Действительные члены АН УССР
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Харьковского университета
Репрессированные в СССР
Расстрелянное возрождение
Искусствоведы Украины
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Действительные члены ВУАН
Члены правления Харьковской общественной библиотеки
Члены Таврической учёной архивной комиссии